Яролим () — фамилия. Известные носители:

 Яролим, Давид (род. 1979) — чешский футболист, полузащитник.
 Яролим, Карел (род. 1956) — чешский футболист, тренер.
 Яролим, Лукаш (род. 1976) — чешский футболист.
 Яролим, Якуб (род. 1995) — чешский пловец в ластах.